W Polsce 
 Kromolice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela 
 Kromolice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Kromolice – gromada w powiecie krotoszyńskim